Cascavel bezeichnet:

 Cascavel (Paraná), eine Großstadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Cascavel (Ceará), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Ceará
 EE-9 Cascavel, ein brasilianischer Radpanzer
 Paulinho Cascavel (eigentlich Paulo Roberto Bacinello; * 1959), brasilianischer Fußballspieler